Fryksdalstjärn kan avse:
Fryksdalstjärnen (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Fryksdalstjärnen (Västra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne,  (1,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn